Антіґоніш () — громада та гавань у канадській провінції Нова Шотландія, розташована в окрузі Антіґоніш, вперше заселена в 1784 році солдатами розформованих частин, лояльними до британської сторони під час Американської революції.

Список літератури

Зовнішні посилання 

 Асоціація вододілу гавані Антіґоніш
Населені пункти Нової Шотландії